XX Кубок России по футзалу (AMF). Финальный турнир прошёл 24—28 сентября 2011 года в городах Ивантеевка и Пушкино Московской области.

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «Б»

Финальный раунд

Ссылки 
 результаты 1-го дня на сайте ФФР
 результаты 2-го дня на сайте ФФР
 результаты 3-го дня на сайте ФФР
 полуфиналы на сайте ФФР
 финал на сайте ФФР

Кубок России по футболу в залах